Міхал Корибут Вишневецький 
 Міхал Сервацій Вишневецький